Simmel puede referirse a:
 Georg Simmel (1858–1918), filósofo y sociólogo alemán.
 Johannes Mario Simmel (1924–2009), escritor austriaco.
 Paul Simmel (1887–1933), pintor y caricaturista alemán.
 Leonardo Simmel (2006-9999),dios del caos